Даниеля́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Даниэлян, Айкануш Багдасаровна (1893—1958) — армянская певица.
 Даниелян, Анушаван Суренович (род. 1956) — премьер-министр НКР (1999—2007).
 Даниелян, Арарат Ашотович (род. 1958) — политический и государственный деятель НКР.
 Даниелян, Армен Серёжаевич (род. 1975) — армянский депутат и предприниматель.
 Даниелян, Артур Ашотович (род. 2003) — российский фигурист.
 
 Даниелян, Геворг Балабекович (род. 1958) — министр юстиции Армении (2007—2010).
 Даниелян, Генрик Мурадханович (1940—2011) — главный судья Армении (1998—2005).
 Даниелян, Карине Суреновна (1947—2022) — армянский политический и общественный деятель.
 Даниелян, Михаил Спартакович (род. 1992) — российский самбист.
 Даниелян, Нелли Геворковна (род. 1978) — армянская художница.
 Даниелян, Норайр Эдуардович (1967—1993) — карабахский военный и политический деятель.
 Даниелян, Оганес (боксёр) (род. 1987) — армянский боксёр.
 
 Даниелян, Сумбат Меликович (1895—1944) — советский военачальник, полковник.
 Даниелян, Феликс Данилович (1938—2021) — армянский зоолог, автор новых таксонов.
 Даниелян, Эдуард Рафаелович (род. 1963) — советский, армянский футболист.
 Даниелян, Элина Юрьевна (род. 1978) — армянская шахматистка.

См. также 
 Данилов-Данильян, Виктор Иванович
 Данильянц
 Данилян, Геворг Вардкесович